Рысс — еврейская фамилия.
 Рысс, Александр Юрьевич — российский зоолог, нематолог, фитопатолог, доктор биологических наук, сын Ю. С. Рысса.
 
 Рысс, Илья Борисович (псевдоним И. Березарк; 1897—1981) — советский литератор, журналист, театровед и театральный критик, участник литературной группы «Ничевоки».
 Рысс, Иосиф Григорьевич (1908—1968) — советский химик.
 Рысс, Марк Абрамович (1927—1990) — учёный в области металлургии, заслуженный изобретатель РСФСР.
 Рысс, Пётр Яковлевич (1870—1948) — русский журналист, литератор, кадет, брат С. Я. Рысса.
 Рысс, Симон Михайлович (1896—1968) — советский терапевт, доктор медицинских наук (1935), член-корреспондент АМН СССР (1960).
 Рысс, Соломон Яковлевич (1876—1908) — русский философ и публицист, участник революционного движения, эсер-максималист.
 Рысс, Софья Борисовна (в замужестве Либкнехт; 1884—1964) — немецкий искусствовед, сестра И. Б. Рысса.
 Рысс, Цезарь Георгиевич (1898—1973) — учёный в области юриспруденции, экономист.
 Рысс, Юрий Самуилович — учёный в области геоэлектрохимии, доктор геолого-минералогических наук.

 Фишзон-Рысс, Юрий Израилевич (1919—1998) — учёный в области гастроэнтерологии, доктор медицинских наук.